Invictus kan syfta på:

 Invictus (dikt) – dikt från 1888 av William Ernest Henley
 Invictus – de oövervinneliga – amerikansk film från 2009 i regi av Clint Eastwood